Владимир Александрович Бахтов (родился 17 января 1954, Золотое, Луганская область) — украинский художник и фотограф, изобретатель техники гелиограффити. Член Союза художников СССР (1982). Заслуженный художник Украины (1999). Работает в области живописи, графики, лэнд-арта и художественной исторической реконструкции.

Биография 
 В 1975 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института и переехал на постоянное место жительства в Николаев.

 В 1981—1988 годах работал в графической студии Дома творчества художников «Сенеж».
 С 1989 года живёт и работает в селе Парутино, недалеко от которого расположена античная Ольвия.
 В 1989—1992 годах был членом экипажа копии древнегреческой диеры «Ивлия». На борту этого корабля, совершил ряд плаваний по следам античных мореплавателей в Чёрном и Средиземном морях.
 В 1999 — Владимир Бахтов удостоен звания Заслуженный художник Украины.

Творчество 

Начав как график и достигнув в этой области значительных результатов, художник постепенно переместил свои творческие поиски в более открытую для экспериментов область лэнд-арта.
Начиная с 1995 года, в сотрудничестве со своей супругой Татьяной, Владимир Бахтов последовательно исследует археологические ландшафты Юга Украины.

Среди культурного разнообразия региона Бахтов выбрал наиболее стабильный слой — античное прошлое Северного Причерноморья, который, по его мнению, наиболее ярко отражён в уникальном памятнике древнего мира — античной Ольвии. Место этого древнегреческого полиса в жизни и творчестве художника трудно переоценить. Город фигурирует уже в ранней графике Бахтова, а после морских путешествий по Средиземноморью, почувствовав, по словам самого художника, генетическую связь прошлого Юга Украины с античной Ойкуменой, он избирает Ольвию местом своего постоянного жительства. Работы Владимира Бахтова находятся в Третьяковской галерее, Министерстве культуры Украины, Министерстве культуры России, Национальном художественном музее (Киев), Национальном музее Сербии (Белград), в Луганском областном художественном музее, в Николаевском областном художественном музее им. В. В. Верещагина, в коллекции Берлинского инвестиционного банка, а также в частных коллекциях США, Греции, Италии, Германии, Бельгии, Сербии, Франции.

Лэнд-арт Владимира Бахтова 
Художественная практика Владимира Бахтова выходит за рамки определения лэнд-арта, но, безусловно, соответствует его главной характеристике как «земляного искусства». Бахтов работает на земле, с землей и, в определенном смысле, под землей. Поэтому его искусство, придерживаясь «древнегреческой» терминологии, можно назвать хтоническим, принимая во внимание определенную потусторонность его ориентации, тяготение к мистике и к эзотерическим ритуалам античности. Художник работает не только с физическим пространством археологических объектов юга Украины, но и с тем «идеологическим полем», которое с этим физическим пространством соотносится, а именно с мифологическими, философскими, этическими, эстетическими идеями эпохи античности. Вследствие этого еще во время первых лэндартовских акций в арсенале теоретических построений Владимира Бахтова появляется понятие о методе так называемой «художественной реконструкции». Он заключается в попытке восполнения как физических, так и «идеологических» потерь того или иного историко-культурного комплекса. Художественная деятельность в рамках этой «реконструкторской» программы определяется художником как «Реконструкция Пространства».

Первый масштабный проект в этой области, который был отмечен профессиональной публикой и имел влияние на дальнейшее развитие украинского ленд-арта, был осуществлен в начале 90-х годов и уже был связан с пространством Ольвии.
В 1995 году в ландшафте Ольвии Бахтов создает своеобразные пространственные объекты-фетиши — купола и курганы, используя в качестве строительного материала «археологический мусор» — черепки античной посуды, обломки черепицы и другие фрагменты материальной культуры древнего города, изъятые археологами из культурных пластов и оставленные у раскопов в так называемых открытых хранилищах.
Другой, более масштабный вариант работы с пространством древнего города появляется в 1996 году. Теперь в сферу художественного преобразования вовлечены целые ландшафты — склоны и холмы над Днепро-Бугским лиманом, под которыми спрятаны руины древнего города. На их поверхности — зимой на снегу, а летом на выгоревшей траве — художник тщательно протаптывает причудливые узоры, напоминающие орнаментацию архаичных сосудов древнейших цивилизаций, или же с помощью блестящей фольги создает орнаменты на зеленых курганах и глиняных обрывах.

Параллельно этим акциям на городище, в 1995 и 1996 годах Бахтов проводит и так называемые «Ритуалы Компенсации» на Некрополе, в которых ритуально-хтоническая направленность его творчества проявляется в наибольшей мере. Дальнейшее развитие этой темы мы видим в таких проектах как «Ландшафтная живопись» (начиная с 1999—2001 годов) и «Ландшафтный рельеф» (2002). Но здесь уже больше внимания уделяется эстетической составляющей, хотя этическое значение также не исчезает. Оба проекта в основном также локализуются на Некрополе, в оставленных археологами раскопах. Теперь Бахтов украшает росписями или цветными рельефами стены этих раскопов в попытке превратить эти довольно неприметные археологические объекты в объекты искусства и своеобразного культа мертвых. И росписи, и рельефы изображают бесконечные процессии антропоморфных фигур, не последнее место среди которых занимают фигуры таких хтонических существ, как кентавры.

Погруженность Бахтова в античную культуру приводит художника к необходимости включать в свои объекты антропоморфные элементы даже при работе с ландшафтом. Именно на соотношении пластики женского тела и пластической выразительности прибрежных глиняных склонов, на которых расположена Ольвия, и выстраиваются формальные основы следующих акций — в первую очередь «Ольвийских Мистерий» (2001—2002) и в меньшей степени, потому что здесь уже появляется мужская натура и более «агрессивный» подход к материалу, — «Анимации Фидия» (2003—2005). «Ольвийские Мистерии» — это своеобразный hommage матриархату (роль жены-ассистента в этих проектах также значительно возрастает), воспевание женского начала и Матери-Земли. В проекте «Анимация Фидия» акцент уже полностью делается на человеке и, таким образом, космический масштаб предыдущих акций переходит к чисто антропной проблематике.

Гелиограффити Владимира Бахтова 
Наиболее полно метод «художественной реконструкции» реализуется в «гелиограффити». Термин «гелиограффити» — авторское изобретение, от греческого «helio» — «солнце, свет» и итальянского «graffiti» — произвольное рисование, процарапывание на различных поверхностях.

Гелиограффити — это, в первую очередь, работа с реальным пространством древнего города, в котором горящим факелом «рисуются» объекты. Результат этой работы — фотографии огненных «конструкций», возникающих на месте разрушенных архитектурных и сакральных сооружений. В техническом смысле подобное бахтовским гелиограффити «рисование светом» было известно фотографам еще с экспериментов Фрэнка Б. Гилбрета в 1914 году, выросшее со временем в целое направление фотографии известное как «фризлайт». Однако бахтовский метод отличается тем, что в качестве «графического средства» выбрана одна из четырех античных стихий — огонь (а не электрические устройства). И это не произвольное «рисование» чего угодно в любом месте, но сознательное конструирование трехмерных архитектурных объектов в строго определенной локации — храмы и здания находятся на тех местах, где они были в древности, они как бы «достраиваются»/реконструируются огнём от сохранившихся фундаментов.

В момент изобретения техники гелиограффити в 1995 году процесс их создания фиксировался на фотоплёнке с помощью длительной выдержки и на каждое сооружение затрачивался всего один кадр — от открывания объектива до щелчка затвора. То есть фотоаппарат выступает как некое устройство, аккумулирующее время и трансформирующее его в трёхмерный пространственный объект на фотографии. В реальном же пространстве археологического объекта — лишь некое магическое действо с огнём, совершаемое художником в декорациях руин древнего города. Никаких горящих конструкций, монтажа, наложения кадров, компьютерных эффектов. Только художник, фотокамера, огонь и представление об античной архитектуре, её Идея.
На протяжении 1997—2000 годов чета Бахтовых, используя метод гелиограффити «реконструировала» почти все более-менее важные архитектурные сооружения Ольвии и отправилась дальше — за пределы этого древнего города с программой реконструкции максимального количества античных археологических объектов, создавая гелиограффити Херсонеских, Пантикапейских и прочих античных сооружений Юга Украины. Таким образом, Реконструкция Пространства Ойкумены продолжается и поныне.

Звания и награды 
 Серебряная медаль Парижского Салона Общества французских художников «Гран-Пале» (1984).
 Диплом Союза художников СССР (1986).
 Член Международной ассоциации «Созвездие графиков» (1994).
 Заслуженный художник Украины (1999).
 «Горожанин года» в номинации «Искусство» (2003).

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт Дома Бахтовых
 Владимир Бахтов на nikportal.net
 Владимир Бахтов на escher.com.ua 
 Владимир Бахтов на Краковском Триенале см. international archive. p.3 Vladimir Bakhtov 
 Владимир Бахтов на facebook

Заслуженные художники Украины
Художники СССР
Художники Украины
Члены Союза художников СССР
Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского